Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2008 roku rozegrano w dniu 7 marca w Tunisie w Tunezji.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2008 w zapasach
2008 w Afryce
Zapasy w Tunezji
Sport w Tunisie
Historia Tunisu